Eerste divisie (mannenhandbal) 2012/13
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2012/13